The Burning Red é o terceiro álbum de estúdio da banda americana de groove metal, Machine Head, lançado em 1999. É um dos álbuns da banda que mais venderam em território americano. A sonoridade da banda tornou-se mais moderna, devido a produção de Ross Robinson, famoso por produzir bandas como Korn e Limp Bizkit e a mixagem de Terry Date, que já trabalhou com Pantera e Deftones, o que desapontou muitos fãs antigos. Liricamente a banda escolheu o tema vida e morte como o conceito do álbum. É também o primeiro álbum com o guitarrista Ahrue Luster, que estréia no lugar de Logan Mader, que mais tarde junta-se ao Soulfly, ficando um bom tempo depois. Uma versão limitada do álbum, contém duas faixas bônus, "House Of Suffering" do Bad Brains e "Alcoholocaust".

Faixas
Música por Machine Head, letras de Robb Flynn, exceto faixa 8.

 "Enter the Phoenix" – 0:53
 "Desire to Fire" – 4:49
 "Nothing Left" – 4:05
 "The Blood, the Sweat, the Tears" – 4:11
 "Silver" – 3:52
 "From This Day" – 3:56
 "Exhale the Vile" – 4:57
 "Message in a Bottle" (cover de The Police) – 3:32
 "Devil with the King's Card" – 4:05
 "I Defy" – 3:42
 "Five" – 5:18
 "The Burning Red" – 6:44

Integrantes

 Robb Flynn - vocal & guitarra
 Ahrue Luster - guitarra
 Adam Duce - baixo
 Dave McClain - bateria

Álbuns de 1999
Álbuns de Machine Head
Álbuns de thrash metal
Álbuns de nu metal
Álbuns de heavy metal
Álbuns conceituais